Коростин — фамилия. Известные носители:

 Коростин, Алексей Фёдорович (1903—1957) — советский искусствовед, историк русской графики, коллекционер.
 Коростин, Андрей Петрович (1885—1958) — чекист.

См. также 
 Коростино